To je priročnik za formule pretvorb temperature in primerjave med osmimi različnimi temperaturnimi lestvicami, nekatere izmed njih se ne uporabljajo več.

Celzij (stopinje)

Fahrenheit

Kelvin

Rankine

Delisle

Newton

Réaumur

Rømer

Primerjava

Primerjava temperaturnih lestvic

* Normalna telesna temperatura človeka je 36,8 °C ±0,7 °C ali 98,2 °F ±1,3 °F. Običajno podana vrednost 98,6 °F je preprosto točna pretvorba nemškega standarda iz 19.-tega stoletja (37 °C). Ker ni v sprjemljivem obsegu, se tukaj lahko reče, da ima preseženo (napačno) natančnost.

Nekatera števila v tej tabeli so zaokrožena.

Grafična predstavitev

Tabela pretvorb med različnimi merskimi enotami za temperaturo

Glej tudi
Pretvorba med enotami

Opombe in sklici

Zunanje povezave
Online temperature conversions for 70 different scales 

Enote za temperaturo